Chiripá (roupa) — peça da indumentária típica gaúcha
Nhandevas — grupo guarani também conhecido como chiripá
Guarani chiripá — dialeto falado no Paraguai, Brasil e Argentina

Desambiguações de linguística